Francesco Pignatelli je lahko:
 Francesco Pignatelli (general)
 Francesco Pignatelli (kardinal)